Муниципальное образование Большекалмыкское — упразднённое муниципальное образование в составе Киреевского района Тульской области России.

Административный центр — деревня Большие Калмыки.

Законом Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1920-ЗТО, муниципальные образования рабочий посёлок Бородинский и Большекалмыкское преобразованы, путём объединения, в муниципальное образование Бородинское.

География 
МО Большекалмыкское находится в западной части Киреевского района Тульской области и граничит с юго-запада с МО Приупское Киреевского района Тульской области, с юга с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области, с востока с МО Дедиловское Киреевского района Тульской области, с северо-востока с МО Новосельское Киреевского района Тульской области, с северо-запада с Ленинским районом Тульское области.

Площадь МО Большекалмыкское — 16080 га.

Населенные пункты 
В состав сельского поселения входят:
 сёла: Долгое, Панино, Пятницкое.
 посёлки: Гвардейский, Интернациональный, Красногвардейский, Стахановский, Строительный, Трудовой, Фатеево.
 деревни: Анненки, Бахметьево, Большие Калмыки, Большое Зуево, Бородино, Бредихино, Голубовка, Демидовка, Дубовка, Дубровка, Замятино, Казаринка, Каменка, Круглое, Крутое, Малые Калмыки, Марьино, Мокрышевка, Мясновка, Никольское, Новая Вьёвка, Озерки, Пигасово, Плеханово, Плехановские Выселки, Подосинки, Рублёвка, Сергиевское, Солосовка, Старая Вьёвка, Трушкино, Улановка, Хомяковка, Хрущевка.

Примечания

Ссылки 
 МО Большекалмыкское

Упразднённые сельские поселения Тульской области
Упразднённые муниципальные образования Киреевского района
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году